

Населені пункти та їхні частини
 Рибна — село в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рибна — село в гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства
 Рибна — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Рибна — частина міста Тарновські Гури в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Рибна — частина села Завоя в гміні Завоя Суського повіту Малопольського воєводства
 Рибна — частина села Самсонув у гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Рибна — присілок, Каргапольський район, Курганська область

Рибна — річка в Яворівському районі Львівської області, права притока Завадівки

ru:Рыбная

Примітки